Název Körnerův dub nese více památných stromů:

 Körnerův dub (Plzeň) – v zoologické zahradě v Plzni
 Körnerův dub (Dalovice) – v Dalovicích u Karlových Varů